Кампо Сан Пабло има више значења:

 Кампо Сан Пабло (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Сан Пабло (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику